Hepeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hepeng (socken i Kina, Hunan), 
 Hepeng (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar